Kvarteret Flugsnapparen kan syfta på:

 Kvarteret Flugsnapparen, Karlskoga
 Kvarteret Flugsnapparen, Stockholm